El término escafandra puede referirse:

 a una escafandra, un dispositivo que permite sobrevivir durante una cantidad limitada de tiempo en un medio hostil;
 a una escafandra autónoma, un dispositivo que permite respirar debajo del agua sin la ayuda de ningún aporte de la superficie;
 a un escafandra espacial, un dispositivo que permite respirar en el espacio, con o sin aportes provenientes de un vehículo espacial;
 a Escafandra, una banda de música.